Boletus purpureus je latinský (vědecký) název, který byl v minulosti používaný pro více různých druhů hřibovitých hub:

 Hřib rudonachový (Boletus rhodopurpureus) – Boletus purpureus s. Smotlacha 1911, Velenovský 1922
 Hřib nachový (Boletus rhodoxanthus) – Boletus purpureus s. auct. pl. (Pilát, Herink, Gilbert, Singer, Peltereau, Kühner et Romagnesi 1953…)
 Hřib královský (Boletus regius) – Boletus purpureus auct. nonn.

Nesrovnalost vychází z nejednoznačných popisů, které publikoval Elias Magnus Fries v první polovině 19. století. Friesův Boletus purpures byl nejprve chápán jakožto současný hřib nachový (Boletus rhodoxanthus), na počátku 20. století jej Josef Velenovský a František Smotlacha (plus další čeští mykologové, kteří převzali jejich pojetí) chápali ve smyslu současného hřibu rudonachového (Boletus rhodopurpureus). Později se objevily i názory, že Fries svým stručným popisem (uvádějícím hřib s purpurovým kloboukem a žlutou dužninou) mohl myslet hřib královský (Boletus regius), nebo jiné barevné hřiby. Protože není možné spolehlivě doložit, který druh Fries názvem Boletus purpureus označoval, je toto jméno v současnosti považované za nomen confusum a nepoužívá se.

Reference 

Hřibovité